Сильвестр (Sylvester) — фамилия и имя.

Фамилия 
 Сильвестр, Джеймс Джозеф (1814—1897) — английский математик.
 Сильвестр, Израэль (1621—1691) — французский художник и график.
 Сильвестр, Жозеф Ноэль (1847—1926) — французский художник.
 Сильвестр, Луи де (1675—1760) — французский художник.
 Сильвестр, Людовик (род. 1984) — французский футболист, полузащитник.
 Сильвестр, Микаэль (род. 1977) — французский футболист, защитник.
 Сильвестр, Себастьян (род. 1980) — немецкий боксёр-профессионал.
 Сильвестр, Франк (род. 1967) — французский футболист, центральный защитник.
 Сильвестр, Фредерик Катон (1901—1966) — канадский органист и музыкальный педагог английского происхождения.
 Сильвестр, Чарльз (1774—1828) — химик и изобретатель родом из Шеффилда.
 Сильвестр, Якуб (род. 1989) — словацкий футболист, нападающий.

Имя 
 Сильвестр — русское личное мужское имя латинского происхождения.

 Сильвестр (ум. 1123) — епископ Переяславский (с 1119 года).
 Сильвестр (ум. ок. 1566) — протопоп Благовещенского собора Кремля.
 Сильвестр (ум. после 1592) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский.
 Сильвестр (ум. 1615) — епископ Русской православной церкви, епископ Псковский и Изборский.
 Сильвестр (ум. 1654) — епископ Русской православной церкви, митрополит Сарский и Подонский.

 Сильвестр I (?—335) — епископ Рима, христианский святой, почитаемый в лике святителей.
 Сильвестр II (ок. 946—1003) — средневековый учёный и церковный деятель, папа римский.
 Сильвестр III (?—1062 или 1063) — папа римский с 20 января по 10 марта 1045 года.
 Сильвестр IV (антипапа) (ум. 1111) — претендент на папский престол (антипапа) в 1105—1106 годах.

 Сильвестр Критянин — патриарх Александрийский.
 Сильвестр Обнорский (ум. 1379) — православный святой, ученик Сергия Радонежского.

 Сильвестр (Андреевич-Морарь) (1818—1895) — епископ Сербской православной церкви.
 Сильвестр (Белькевич) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Сильвестр (Братановский) (1871—1932) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калужский и Боровский.
 Сильвестр (Бэлэнеску) (1838—1900) — епископ Хушский Румынской православной церкви.
 Сильвестр (Волчанский) (ум. 1686/7) — игумен Могилёво-Братского и Кутеинского монастырей. Администратор Белорусской епархии в 1686 году.
 Сильвестр (Гаевский) (1876—1975) — украинский религиозный деятель, митрополит Лубенский (УАПЦ), литературовед.
 Сильвестр (Гловатский) (ум. 1760) — епископ Русской православной церкви, митрополит Суздальский и Юрьевский.
 Сильвестр (Головчич) (ум. 1697) — священнослужитель Русской православной церкви; ректор Киево-Могилянской академии.
 Сильвестр (Гулевич-Воютинский) (ум. 1645) — епископ Перемышльский и Самборский.
 Сильвестр (Думницкий) (ум. 1746) — священнослужитель Русской православной церкви; ректор Киево-Могилянской академии.
 Сильвестр (Крайский) (ум. 1712) — епископ Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский.
 Сильвестр (Кулябка) (1701 или 1704—1761) — архиепископ Санкт-Петербургский.
 Сильвестр (Лебединский) (ум. 1808) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский и Переяславский.
 Сильвестр (Ляскоронский) (ум. 1754) — малороссийский церковный деятель, писатель, драматург, педагог.
 Сильвестр (Малеванский) (1828—1908) — епископ Русской православной церкви, епископ Каневский, богослов, духовный писатель.
 Сильвестр (Малышев) (ум. 1906) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Сильвестр (Медведев) (1641—1691) — книгохранитель Московского печатного двора, духовный писатель, придворный поэт.
 Сильвестр (Ольшевский) (1860—1920) — епископ Русской православной церкви.
 Сильвестр (Сембратович) (1836—1898) — украинский кардинал, митрополит Украинской грекокатолической церкви.
 Сильвестр (Суходольский) (1770 — после 1820) — архимандрит Спасо-Преображенского Авраамиева монастыря.
 Сильвестр (Страгородский) (1725—1802) — епископ Русской православной церкви, епископ Крутицкий и Можайский.
 Сильвестр (Харунс) (1914—2000) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Монреальский и Канадский.
 Сильвестр (Холмский-Волынец) (ум. 1735) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Сильвестр (Цветков) (1780—1823) — епископ Русской православной церкви, епископ Старорусский.
 Сильвестр (Черницкий) (ум. 1706) — епископ Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский.
 Сильвестр (Четвертинский) (ум. 1728) — епископ Русской православной церкви, епископ Мстиславский, Оршанский и Могилёвский.

 Сильвестр де Саси, Антуан Исаак (1758—1838) — французский лингвист и ориенталист.

Псевдоним 
 «Сильвестр» — кличка криминального авторитета, главаря-основателя Ореховской ОПГ, Тимофеева Сергея Ивановича.

Другое 
 Сильвестр — крупный древний ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.

См. также 
 Сильвестер
 Сильвестре
 Сильвестри
 Сильвестров